Последний защитник Камелота () — название художественных произведений жанра фэнтези у ряда авторов:

 Роджера Желязны:
 Название сборника рассказов и повестей, изданного в 1980 году;
 Название повести (написана в 1979 году), входящей в одноимённый сборник рассказов и повестей.
 Джорджа Мартина:
 Название телесценария, основанного на повести Роджера Желязны, телесценарий был номинирован на WGA Award как лучший телесценарий/антология 1986 года.

Также:
 Последний защитник Камелота () — второй сегмент двадцать четвёртой и последней серии первого сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».